Melodifestivalen 2010 — 50-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2010 в Осло. Победителем стала Анна Бергендаль с песней «This Is My Life».

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-ый полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-ый полуфинал

Второй шанс

Финал

Результаты

Примечания